Saigon steht für:

 Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon)
 Saigon (Fluss), Fluss durch Ho-Chi-Minh-Stadt
 Saigon (Rapper), US-amerikanischer Rapper

 
Siehe auch:
 Saigon – Der Tod kennt kein Gesetz, amerikanischer Kinofilm (1988)